Михаил Исаевич Немёнов (а, Витебск — 3 февраля 1950 года, Ленинград) — советский рентгенолог. Доктор медицины. Профессор. Доктор биологических наук, доктор медицинских наук. Заслуженный деятель науки РСФСР. Один из основоположников отечественной рентгенологии и военно-полевой рентгенологии. Генерал-майор медицинской службы. Основные труды посвящены вопросам клинической рентгенологии (рентгенодиагностике, рентгенотерапии и радиобиологии). Почетный член итальянского, австрийского общества рентгенологов и радиологов.

Биография 
Родился 29 января 1880 года в Витебске в семье купца Шаи Нисоновича Немёнова.

Окончил гимназию. В 1904 году окончил Берлинский университет, после него прошел двухгодичную специализацию по рентгенологии в Германии. В 1906—1918 годы работал в хирургической клинике Женского медицинского института в Петербурге (1-й Ленинградский медицинский институт), где читал курс по рентгенологии.

В 1918 году совместно с А. Ф. Иоффе организовал в Петрограде первый в мире Государственный рентгенологический радиологический институт, который возглавлял на протяжении 30 лет. Работа института привлекла внимание Вильгельма Конрада Рентгена и сыграла большую роль в советской рентгенорадиологии, а так же и за рубежом.

В 1919 основал журнал «Вестник рентгенологии и радиологии». С 1939 года главный рентгенолог Красной Армии.

Член Компартии с 1940 года.

Скончался в Ленинграде 3 февраля 1950 года, похоронен на Богословском кладбище.

Семья 
Был женат на враче Анне Моисеевне Югенбург (1888, Велиж Витебской губернии — 1969).
У Михаила Исаевича было двое детей:
 Леонид (1905—1980), учёный-физик, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР.
 Герта (1905—1986), художница, живописец, график. Представитель ленинградской школы живописи, член общества «Круг художников».

Брат — Нисон Исаевич Немёнов, врач в Лиозно.

Научная деятельность 
Основные труды Немёнова посвящены влиянию рентгеновского излучения на центральную нервную систему, эндокринные железы. Был первым кто применил метод условных рефлексов для изучения воздействия рентгеновских лучей на кору головного мозга. Исследование проводилось им в лаборатории И. П. Павлова.

Награды и звания 
 орден Ленина.
 заслуженный деятель науки РСФСР.
 два ордена Трудового Красного Знамени.
 орден Отечественной войны II степени.
 два ордена Красной Звезды.

Примечания 

Выпускники Берлинского университета‎
Рентгенологи
Медики СССР
Медики Российской империи
Генерал-майоры медицинской службы (СССР)
Члены КПСС
Похороненные на Богословском кладбище